

Patronyme 

 Alex Coutts (né en 1983), coureur cycliste britannique ;
 Alicia Coutts (née en 1987), nageuse australienne ;
 Ben Coutts, (né en 1979), joueur de rugby à XV australien ;
 James Coutts (1733–1778), membre du Parlement britannique ;
 James Coutts (né en 1987), joueur de football britannique ;
 James Coutts-Michie (1859-1919), peintre écossais ;
 Joseph Coutts (né en 1945), archevêque de Karachi, au Pakistan ;
 Russell Coutts (né en 1964), marin néo-zélandais, multiple vainqueur de la Coupe de l'America ;
 Thomas Coutts (1735-1822), banquier britannique ;
 William Burdett-Coutts (1851-1921), politicien britannique d'origine américaine.

Toponyme 
 Coutts, village de la province canadienne d'Alberta.

Autre 
 , banque privée britannique.

Patronyme anglais
Toponymie canadienne
Homonymie de patronyme